4motion (ранее Syncro) — торговое название, используемое концерном Volkswagen AG для обозначения технологий, либо систем постоянного полного привода (4WD), применяемых в конструкции тех или иных автомобилей. До 1998 года Volkswagen  использовал термин «Syncro» для обозначения полноприводных моделей.

Дочерние предприятия концерна Volkswagen Group используют собственные обозначения полноприводных модификаций: «quattro» у Audi, добавочное обозначение «4x4» в дополнение к названию модели у Škoda, у Porsche также дополнительно к модели приписывается цифра«4».

Ни один из вышеуказанных товарных знаков не относится к какой-либо конкретной системе или технологии полного привода. Как правило, полноприводные модели Volkswagen «4motion» с поперечным расположением двигателем используют систему с вязкостной либо фрикционной муфтой (Haldex). Для автомобилей с продольным расположением двигателя используется система с центральным дифференциалом типа Torsen, идентичная автомобилям Audi, либо с блокируемым центральным дифференциалом.

Примечания 

Volkswagen
Раздаточные коробки